Алек Брук-Красный (; род. 2 марта 1958, Москва) — первый русскоязычный депутат законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк от Демократической партии, общественный деятель, меценат и предприниматель, лауреат звания «Entertainment Entrepreneur of the Year», присуждаемого общенациональным журналом «Leisure and Entertainment Management».

Биография 
Имеет диплом инженера Московского технологического института, бакалавр по специальности «Экономика».

Эмигрировал из СССР в 1989 году. К 1996 году он добился успеха в бизнесе. Купив старый и пыльный склад, он построил роскошный культурно-развлекательный центр «Fun-O-Rama» площадью 14 тыс. кв. футов. В 1997 году назван предпринимателем года в индустрии развлечений по версии общенационального журнала «Leisure and Entertainment Management». Затем активно включился в общественную жизнь — избран исполнительным директором Совета организаций еврейских эмигрантских общин (COJECO), объединившего 34 эмигрантские общины. Был одним из основателей этого объединения. В 2000 году первым из русскоязычных эмигрантов баллотируется в законодательное Собрание штата Нью-Йорк и в 2001 году — в Городской совет Нью-Йорка, но безуспешно. В 2006 году выдвигается различными общественными и политическими организациями в законодательную Ассамблею штата Нью-Йорк. Его кандидатуру поддержали ряд влиятельных политиков Демократической партии США — президент Бруклина Марти Марковиц и конгрессмен Джеральд Надлер.

Политическая карьера 
В первый раз Брук-Красный попытался быть избранным в Ассамблею штата Нью-Йорк в 2000 году. Хотя он проиграл поддерживаемому партией действующему депутату, он получил рекордное количество голосов как самый жизнеспособный постоянный кандидат города. В 2001 году он баллотировался в городской совет Нью-Йорка. Хотя он получил поддержку от The New York Times, он проиграл выборы Доменику М. Реккиа младшему В том же году Брук-Красный стал исполнительным директором-основателем Совета организаций еврейской эмигрантской общины, центрального координационного органа для 33 общинных русскоязычных эмигрантских организаций в Нью-Йорке.

В 2006 году депутат ассамблеи штата Адель Коэн вышла на пенсию, и Брук-Красный выдвинул свою кандидатуру на ее должность. Ведя яростную кампанию против местного активиста Ари Кагана, который также родился в России, «Брук-Красный» успешно обратился ко многим избирателям-неевреям и заручился поддержкой многих местных газет и выборных должностных лиц. Он выиграл очень близкие демократические первичные выборы, набрав 3101 голос против 2958 голосов Кагана, а затем легко победил на всеобщих выборах кандидата от республиканцев Патрицию Б. Лаудано с 10 423 голосами против 4 139.

Брук-Красный был переизбран в 2008, 2010, 2012 и 2014 годах. Во время своего пребывания в должности он работал в комитетах по жилищному строительству, старению, городам, законодательству о выборах и по делам государственных служащих. 11 июня 2015 года он объявил о своем выходе из собрания с 7 июля для работы в частном секторе.

Уголовные обвинения 
В 2017 году, в рамках операции «Лавина» eму было предъявлено обвинение вместе с восемью другими физическими и юридическими лицами в схемах незаконной продажи рецептов на более чем 3,7 миллиона опиоидных болеутоляющих, мошенничествах с Medicaid и Medicare на миллионы долларов и отмывании денег через две бруклинские медицинские клиники, принадлежащие Лазару Фейгину.

Однако после двухмесячного судебного разбирательства 25 июля 2019 года Брук-Красный был оправдан по пяти обвинениям в преступном сговоре, мошенничестве в сфере здравоохранения и интригах с целью обмана государства. По другим трем обвинениям в коммерческом подкупе присяжные не смогли вынести никакой вердикт. Оставшиеся обвинения против Алека Брук-Красного были сняты 2 декабря 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Алека Брука-Красного
 Краткая справка о депутате 
 Избирательная революция
 Предвыборное интервью 
 Алек Брук-Красный: «Для меня очень важно, чтобы мне было интересно». Видео-интервью на портале RUNYweb.com — Русский Нью-Йорк онлайн
 Алек Брук-Красный: «Спасибо тем, кто мне верил!»

Предприниматели США
Родившиеся в Москве
Члены Демократической партии США
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Члены Ассамблеи штата Нью-Йорк
Выпускники Российского государственного университета туризма и сервиса